Wasco può riferirsi 
a diverse località
 Wasco (California)
 Wasco (Oregon)
 Contea di Wasco
ad una tribù di Nativi Americani
 Wasco-Wishram